Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Kremlin Cup 2013. Die Qualifikation fand vom 12. bis 14. Oktober 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski